Güssau ist der Familienname folgender Personen:

 Hardy Güssau (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Güssau (* 1938), deutscher Fußballspieler